Allsvenskan 1990 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1990.
Damallsvenskan 1990.
Allsvenskan i ishockey 1990.
Hallsvenskan 1990.